В этой странице перечисляются существующие в мире системы совместного использования велосипедов, известные также как городской велопрокат или байкшеринг.

В России

Москва 

Велобайк — система совместного использования велосипедов в Москве. Система начала функционировать в 2013 году.

В 2018 году 4300 велосипедов были доступны в аренду на 430 станциях. За 6 месяцев сезона проката этого года было совершено 4,25 миллиона поездок. В системе было зарегистрировано 424 736 пользователей.

Санкт-Петербург 

«Велогород» — система совместного использования велосипедов в Санкт-Петербурге. Оператор системы — ООО «Велогород».

Система введена в строй в 2014 году. На тот момент сеть состояла из 28 станций автоматической выдачи велосипедов, сосредоточенных в центре города. Тарифы и условия - аналогичны московской сети Велобайк. В 2015 году сеть была расширена до 57 станций. По итогам сезона городского общественного велопроката 2015 года, количество станций увеличилось более чем в 3 раза (90 велостанций), число зарегистрированных пользователей составило порядка 29 тысяч человек, а общее количество поездок увеличилось почти в восемь раз.

В 2017 году велосипеды были заменены на новые — марки Stels, российского производства. Также было заменено и всё остальное оборудование. По сообщениям пользователей и независимых экспертов, обновлённый велопрокат не лишён серьёзных недостатков. Также известно, что проект в целом испытывает различного рода проблемы как технического, так и финансового характера. 

В сезон 2018 года работала 81 велостанция, было совершено 170000 поездок.

Весной 2020 года появилась информация, что правительство Санкт-Петербурга решило не предоставлять субсидию оператору Велогород и тот работать не будет. В то же время, в КРТИ заявили, что "вопрос дальнейшего развития городского велопроката сейчас обсуждается".

27 мая 2020 начал работу оператор велошеринга Smart Bike.

Казань 
Служба велопроката Veli’K была открыта в Казани 1 июля 2013 года. На 7 автоматических станциях было установлено 100 велосипедов. За 3,5 месяца услугами велопроката воспользовались более 15 тысяч раз. В 2018 году были доступны 6 велостанций и 120 велосипедов.

Проект реализован на основе системы велопроката Cyclocity, принадлежащей группе JCDecaux. Оператор наружной рекламы Russ Outdoor заключил контракт с городской администрацией на обслуживание системы. По сообщениям СМИ имеются определённые проблемы с развитием проекта.

Сети бесстанционного проката

Системы проката в России, которые не используют оборудованных парковочных станций:

Gobike
В 2017 году в Альметьевске в Республике Татарстан (населением чуть больше 150 000 жителей) был запущен велопрокат без парковочных станций GoBike. В системе работало 45 велосипедов и 300 мест для парковок.

Mobee
Впервые прокат Mobee – Smart Bike Sharing (оператор ООО «Мобайк») был запущен в 2018 году в Сочи. В 2019 году прокат этой системы начал функционировать в Волгограде и Саратове.

Рубайк
Рубайк. В апреле 2019 года была запущена в Обнинске, а июне того же года в Невинномысске.

URentBike
URentBike работает в Сочи (оператор ООО «ЮрентБайк.ру»).

В мире

Европа 

На 2004 год, несмотря на использования антивандальных технологий и систем защиты от кражи, ни одна из программ велошейринга не была прибыльна. Расходы на поддержание таких программ превышают доходы от оплаты.

Первым городом, где была внедрена система, стал в 2006 г. Лион (Франция).

Такие системы есть в Стокгольме. 
Бесплатная программа есть в баскской столице Витории (c 2004 г.), 
а также действовала в Хельсинки до 2010 года. 
Бесплатно арендовать велосипед можно на территории парка Hoge Veluwe в Нидерландах, и в других местах.

Франция 
 Париж 
Сеть Vélib’, состоит из 20 тыс. велосипедов расположенных на 1450 станциях в Париже. Vélib’ был запущен после успеха проекта Vélo’v в Лионе, и на 2009 год считался крупнейшей программой велошейринга в мире. Vélib’ можно считать очень успешной с точки зрения популярности среди населения (от 50 тыс. до 150 тыс. ежедневных поездок), тем не менее около 80 % изначальных 20 600 велосипедов было уничтожено или украдено.

Некоторые велосипеды с пометкой Vélib’ были обнаружены в Восточной Европе и Северной Африке, другие были найдены в р. Сене, висящими на фонарных столбах или заброшены на деревенских дорогах в разобранном состоянии, заставляя муниципалитет Парижа ежегодно компенсировать оператору 2 млн долларов на расходы по восстановлению велопарка (согласно контракту).

 Бордо
В Бордо в качестве городской системы прокатного транспорта используется гибрид велосипеда и самоката производства Peugeot Cycles (совместная разработка с дизайнером Филиппом Старком), получивший название Pibal.

Великобритания 
Некоторые велошейринг-программы в стране позволяют использовать мобильный телефон для бронирования велосипедов.

Лондон
Сеть общественного велопроката в Лондоне была запущена в 2010 году, в народе известная как Boris Bikes (), по имени Бориса Джонсона, в то время мэра Лондона. Официальное-же название было Barclays Cycle Hire, по названию главного спонсора, а затем когда в 2015 году спонсор сменился, сменилось и название сети — Santander Cycles.

Изначально сеть велопроката расположена в центральном Лондоне приблизительно по границам первой транспортной зоны, со 400 станциями с интервалами в 300 метров.

Расходы на разработку и запуск программы оцениваются в более чем £140 млн на первые 6 лет программы, без учёта расходов на эксплуатацию.

Ирландия 
Сеть dublinbikes была запущена в Дублине в 2009 году. На момент запуска программы, существовало 450 велосипедов на 40 автоматизированных станциях. К 2011 году сеть развилась до 550 велосипедов и 44 станций. Спонсором выступила крупная французская компания уличной рекламы JCDecaux.
В 2012 году, муниципалитет объявил о планах расширения сети в 3 раза, до 1,5 тыс. велосипедов и 100 станций. Работы начнутся в конце 2012 года.

Германия 

 является дочерней компанией Deutsche Bahn и работает в различных немецких городах. Процедуры напрокат и возврата велосипедов в разных городах различаются. Тем не менее все зарегистрированные клиенты могут в любом городе без проблем взять напрокат велосипед.
Сеть имеет 430 зарегистрированных клиентов, которые могут пользоваться 7000 велосипедами.

См. также:  (Германия)

Дания 
В Копенгагене до конца 2012 года работала программа City Bike, позволявшая взять велосипед напрокат бесплатно, причём на любой срок. Такие велосипеды под угрозой штрафа запрещено было использовать вне Копенгагена. Необычный дизайн и раскраска велосипедов не позволяют выдать их за собственные (на данный момент работает новая программа GoBike, позволяющая брать велосипеды напрокат за абонентскую плату .

Польша 

Автоматическая система проката Veturilo (оператор — Nextbike) работает в Варшаве (65 пунктов в районах Урсынов, Беляны и в Старом городе), а также в городах Вроцлаве (72 пунктов), Познани (7 пунктов) и Ополе (10 пунктов). Каждый день на улицы этих городов выезжают 1500 трёхскоростных велосипедов стоимостью около 2300 USD каждый, которые пользователи одалживают в среднем 5 тысяч раз.

В ближайших планах довести количество пунктов проката в Варшаве к марту 2013 года до 120, при этом парк велосипедов пополнится 1100 машинами. Стоянки расположены преимущественно вблизи от станций метро, пересадочных остановок и учебных заведений.

Система общественных велосипедов в Польше дотационная. Для примера, в августе 2012 г сбор с желающих прокатиться по Варшаве составил 140 000 зл. (44 800 USD), тогда как оператор велопроката Nextbike получил от муниципалитета города 475 000 зл. (152 000 USD) (link) По утверждению Томаса Войтковича (руководитель польского подразделения Nextbike) эти расходы оправданы, так как снижают уровень автомобильных пробок в городе, нагрузку на дорожное полотно, а также улучшают экологический фон (выбросы, шум).

Украина 

B нескольких городах Украины функционирует система . В 2015 году эта система начала работать во Львове. По состоянию на июнь 2019 года NextBike также функционирует в Киеве, Харькове, Виннице и Одессе.

Беларусь 
В 2019 появился первый автоматический прокат Колоbike, в системе которого 3000 велосипедов, также электровелосипеды, электросамокаты. Разблокировка и оплата происходит через QR-код в официальном мобильном приложении. Оставлять велосипед можно в любом месте города, но так, чтобы он не мешал.

Латвия 
Автоматическая система проката BaltikBike работала в столице Латвии г. Рига (17 пунктов) и курортном городе Юрмала (3 пункта) с июня 2010 г по май 2013. В центральной части Риги и на левом берегу города расстояние между пунктами проката составляло 300-1500 м, однако, 2 пункта проката были расположены в спальных районах, на расстоянии 4 и даже 7 км от центра города.

За 2011 год велосипеды были взяты в прокат 15 000 раз
Проект BaltikBike — результат сотрудничества между европейским оператором велопроката Nextbike и латвийским авиаперевозчиком AirBaltic

В настоящее время компания Балтийские авиалинии отказалась дотировать велошеринг, но "перехватил эстафету" европейский сервис аренды автомобилей Sixt, запустивший в Риге 19 и в Юрмале 5 пунктов проката велосипедов Sixtbicycle. По состоянию на начало 2015 года, Sixt имеет 22 пункта проката в Риге и 5 - в Юрмале.

Литва 
Система „Cyclocity Vilnius“ в столице Литвы г. Вильнюс введена с 15 июля 2013 г. Спонсором выступила крупная французская компания уличной рекламы JCDecaux (её местное подразделение JCDecaux Lietuva).
На данный момент состоит из 40 пунктов, в основном в Старом городе. Трое служащих будут следить, разъезжая по пунктам, за равномерным их наполнением. Карта пунктов аренды и информация о наличии велосипедов на каждой станции доступны на интернет-сайте программы.

Регистрация в системе на год стоит 19,90 €, на 3 дня — 10 литов. Первые полчаса проката бесплатны, вторые стоят 1,5 лита, третьи — 5 литов, четвёртые и последующие — по 12 литов (снимаются с банковского счёта при 3-дневной регистрации, с карточки системы — в случае годовой). 
Система действует с середины марта до середины октября.

Казахстан 

Velocity.kz
Сеть Velocity.kz функционирует в трёх городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

В Нур-Султане  с 2014 года функционирует "Astana Bike". В 2017 году система состояла из 40 станций с 1000 велосипедов. Регистрация в системе на сезон стоит 5000 тенге (28 долл), + залог за RFID-карту (5,5 долл), первые полчаса проката велосипеда бесплатны, следующие - 100 тенге (0,55 долл.). После 3-х часов проката система настоятельно намекает, что велосипед пора сдавать: 4-й и следующие часы обходятся по 1000 тенге.

В Алматы — "Almaty Bike". В Шымкенте — "Shymkent-bike". В 2016 году там работало 200 велосипедов на 44 станциях.

Ближний Восток

Тель-Авив (Израиль) 

Израильская сеть проката велосипедов Тель-Офан в Тель-Авиве насчитывает 150 точек проката велосипедов и 1500 веломашин по всему городу. Точки проката расположены равномерно на территории города, расстояние между ними колеблется от 500 до 1000 м.

Для того, чтобы стать пользователем сети велопроката, необходимо купить абонемент на срок от 1 дня до 1 года. Начиная с четвёртого получаса стоимость поездки резко возрастает, что должно стимулировать целевое использование велосипедов в качестве общественного транспорта, а не для прогулок/развлечений. 
Система аренды велосипедов была создана в сотрудничестве с транспортной корпорацией Deutsche Bahn. Велосипеды производятся компанией Пантера (Panther Werke) в Германии и имеют три передачи. Они адаптированы для женщин и мужчин. Велосипед сложно сломать или разобрать из-за несъёмных сидений и нестандартных деталей..

Северная Америка

Канада

Сеть Bixi (англ.) в Монреале стала крупнейшей в Северной Америке на май 2009 года. Bixi была запущена осенью 2008 года.
Цель программы Bixi — стимулировать местных жителей и туристов более активно использовать сеть велосипедных дорожек в городе.

Велосипеды (стоимость каждого около 2000 долл.), доступны для аренды на станциях самообслуживания, расположенных во многих частях города. Для аренды требуется банковская карта.

На сегодня доступно 5000 велосипедов на 400 автоматических станциях.
Изначальные оценки стоимости программы были $15 млн, но реальные издержки составили $23, учитывая увеличение количества станций. В 2008 году Журнал Time поставил Bixi на 19 место в рейтинге 50 лучших изобретений 2008 года.

Мексика 
В феврале 2010 года администрация г. Мехико представила новую программу велошейринга EcoBici.
Изначально запущенная с 85 пунктами аренды и 1 тыс. красно-белых велосипедов, сеть развилась и ныне (май 2013) насчитывает 275 пунктов и 4000 велосипедов.
Управляется частной компанией, Clear Channel, но основана при государственном участии в 75 млн песо.

США 
Вашингтон

В Вашингтоне c 2008 года по 2011 год функционировал частный проект совместного использования велосипедов SmartBike DC, управляемый рекламным агентством Clear Channel Communications. Расходы на эксплуатацию в основном покрывались за счёт размещения рекламы на автобусных остановках (переданных компании по контракту с муниципалитетом) и доходами от взносов участников.
Известно, что программа не пользовалась большой популярностью, возможно по причине недостаточно развитой сети станций. После того как округ Колабмия и Clear Channel не смогли договориться о расширении сети, программу официально закрыли в январе 2011 года.

В сентябре 2010 года город представил проект Capital Bikeshare. В отличие от SmartBike, CaBi это государственная программа, которая финансируется налогоплательщиками. Изначальный проект включал 1100 велосипедов на 100 станциях самообслуживания, расположенных в округе Колумбия и частично в округе Арлингтон, Виргиния. Стоимость проектирования, установки и администрирования оценивается в $5.0 млн, со стоимостью эксплуатации в $2.3 млн в первый год Часть этих расходов была покрыта грантом федерального департамента транспорта США в $6.0 млн.<ref>Halsey III, Ashley, New Bikeshare program provides wheels to casual cyclists in D.C., Arlington , The Washington Post, 21 September 2010</ref>.
В ноябре того же года директор Capital Bikeshare Крис Холбен заявил что он надеется, что доходы будут покрывать около 50 % расходов на эксплуатацию. CaBi'' объявило о намерениях расширения сети на дополнительные 20 пунктов аренды в 2011 году.

Калифорнийский университет в Ирвайне

Осенью 2009 года, Калифорнийский университет в Ирвайне представил свою программу велошейринга — Zotwheels. Карта пунктов аренды и информация о наличии велосипедов на каждой станции доступны на интернет-сайте программы.

Доходы от взносов недостаточны для покрытия издержек, поэтому университет вынужден покрывать часть расходов самостоятельно.

Системы широкого распространения
В 2008 году появилась система совместного использования велосипедов , к настоящему времени представляющая собой франшизу со штаб-квартирой в городке , охватывающую сети велошейринга в 47 городах 21 штата США (в некоторых из них система действует под другими брендами — CAT Bike, Red Bike, GREENbike и т. д.).

Китай
В Китае байкшеринг распространился в период массового предпринимательства и инноваций в 2015 году. Концепция байкшеринга как экологически чистого вида транспортной системы получила широкую поддержку и у граждан и правительства. Уже к 2017 году в Китае появилось около 70 компаний, предоставляющих услуги велопроката, в крупных городах насчитывалась около 27 миллионов велосипедов, а на улицах начали образовываться стихийные свалки. К концу 2017 года власти ввели ограничения — лишние велосипеды стали эвакуировать на временные стоянки на окраинах городов, которые прозвали кладбищами велосипедов. Большинство велошеринговых компаний закрылось, а велосипеды, стоившие десятки миллиардов юаней, превратились в городской мусор.

Примечания

Ссылки 
 Карта систем совместного использования велосипедов по всему миру

Велокультура
Транспортные средства
Велосипедный туризм
Прокат велосипедов
Списки:Транспорт